Kartal, férfikeresztnév
Kartal, középkori magyar nemzetség
Kartal, nagyközség Pest megyében
Kartal, Isztambul kerülete